Гейдрих (также Хайдрих) () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Гейдрих, Бруно (1865—1938) — немецкий оперный певец (тенор), композитор и музыкальный педагог, отец Рейнхарда Гейдриха.
 Гейдрих, Лина (1911—1985) — супруга Рейнхарда Гейдриха, член НСДАП.
 Гейдрих, Рейнхард (1904—1942) — государственный и политический деятель нацистской Германии.
 Хайдрих, Рихард (1896—1947) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал парашютных войск.